Huanaca acaulis är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio José Cavanilles. Huanaca acaulis ingår i släktet Huanaca och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
acaulis